Erik Persson, švedski hokejist, * 19. november 1909, Švedska, † 1. februar 1989, Švedska.

Persson je v svoji karieri igral za kluba Karlbergs BK in AIK IF v švedski ligi, za švedsko reprezentanco pa je nastopil na enem Evropskem prvenstvu, na katerem je bil dobitnik zlate medalje, skupno je za reprezentanco nastopil na sedmih tekmah..

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Karlbergs BK
| Švedska liga
| 27/28
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Karlbergs BK
| Švedska liga
| 28/29
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 29/30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 31/32
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 32
|
| 6
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 32/33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 33/34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 36/37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 37/38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 38/39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 41/42
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Karlbergs BK
Hokejisti AIK